Chalon-sur-Saône, Franse gemeente, Saône-et-Loire
 Chalon, Franse gemeente, departement Isère
 arrondissement Chalon-sur-Saône, Frans arrondissement 
 huis Chalon, een zijtak van het huis Ivrea
 graafschap Chalon
 vorstendom Chalon
 Chalon (taal), een van de Ohlonetalen

Zie ook 
Châlons (doorverwijspagina)